

Geografia 
 Bajram Curri – comune dell'Albania nella Prefettura di Kukës

Personaggi 
 Bajram Curri – politico albanese del XX secolo